Die Liste der Stolpersteine in der Provinz Lecco enthält die Stolpersteine, die vom deutschen Künstler Gunter Demnig in der Provinz Lecco verlegt wurden, einer Provinz in der Lombardei. Stolpersteine erinnern an das Schicksal der Menschen, die von deutschen Nationalsozialisten ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Sie liegen im Regelfall vor dem letzten selbstgewählten Wohnsitz des Opfers. Die italienische Übersetzung des Begriffes Stolpersteine lautet: .

Die ersten Verlegungen in dieser Provinz fanden am 27. Januar 2019 in Lecco statt.

Verlegte Stolpersteine

Cassina Valsassina 
In Cassina Valsassina wurde ein Stolperstein verlegt.

Lecco 
In Lecco, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, wurden an einer Anschrift zwei Stolpersteine verlegt.

Olgiate Molgora 
In Olgiate Molgora wurde ein Stolperstein verlegt.

Premana 
In Premana wurde ein Stolperstein verlegt.

Verlegedaten 
 27. Januar 2019: Lecco durch den Künstler Gunter Demnig persönlich.
 25. April 2022: Olgiate Molgora
 27. Januar 2023: Cassina Valsassina, Premana

Siehe auch 
 Liste der Orte mit Stolpersteinen
 Memoriale della Shoah

Weblinks 

 Stolpersteine.eu, Demnigs Website

Einzelnachweise 

Judentum in der Lombardei
Geschichte (Lombardei)
Provinz Lecco